Enna steht für:
 Enna, Stadt auf der italienischen Insel Sizilien 
 Freies Gemeindekonsortium Enna, Freies Gemeindekonsortium auf der italienischen Insel Sizilien
 Universität Enna, private Universität in der Stadt Enna
 Forte Monte Enna (auch Werk Enna), Befestigungsanlage in der Provinz Belluno in Italien
 Enna Werk, Hersteller von Kameraobjektiven und Projektoren 
 Autodromo di Pergusa (auch Enna-Pergusa), Motorsport-Rennstrecke bei Enna in Italien

Enna ist der Familienname folgender Personen:
 August Enna (1859–1939), dänischer Komponist

ENNA steht für:
 Flughafen Lakselv (ICAO-Code), Flughafen in Nord-Norwegen
 Empresa Nacional de Navegação Aérea (als Abkürzung), staatliches Unternehmen für Flugsicherung in Angola, siehe ENANA

Abkürzung